Les Disques Pierre Verany était un label discographique indépendant français axé sur musique classique et ancienne, nommé d'après son fondateur et producteur. Verany, un producteur et ingénieur du son, a maintenu son propre label « Disques Pierre Verany » pendant de nombreuses années – se concentrant sur la musique baroque française, (Marc-Antoine Charpentier, Leçons de Ténèbres H 123 H 124 H 125 en 1998) et italienne – avant de vendre en 1997, le label à Manuela Ostrolenk détenteur du label Arion. Ostrolenk avait acquis Arion en 1985, du premier propriétaire, Ariane Segal.

Les artistes associés à l'étiquette comprennent Paul Kuentz, le flûtiste Christian Mendoze ; la vielleuse Françoise Bois Poteur ; les clavecinistes Laurent Stewart, Brigitte Tramier, Jean-Patrice Brosse et Thierry Maeder, Mario Raskin ; les chanteurs Isabelle Poulenard et Philippe Cantor ; l'organiste Pierre Pincemaille ; les chefs d'orchestre Gilbert Bezzina, Françoise Lasserre de l'ensemble Akadêmia.

Verany a publié dans sa collection Agon une série de disques aux minutages réduits, consacrés aux compositeurs contemporains : Jacques Lejeune, 	José Luis Campana, Bruno Giner

Notes et références 

  “écoutez les prises de son faites par Pierre Vérany pour la Viole de gambe de Jordy Savall sur le disque Auvidis K 4640”

Voir aussi 
 Arion (label de musique)
 Label indépendant

Liens externes 
 .
 
 
 

Label de musique classique
Label discographique indépendant ayant son siège en France